Whitehall Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whitehall Township (Michigan)
 Whitehall Township (Pennsylvania)